Christian Köder (* 1979) ist ein deutscher Ernährungswissenschaftler und Autor mehrerer Bücher zum Thema Veganismus und pflanzenbasierte Ernährung.

Werdegang 
Christian Köder lebt seit 1997 vegan, damals war er achtzehn und fand zu diesem Lebensstil über die Punkszene. Seitdem hat er verschiedene Wege der veganen Ernährung sowie verschiedene Strategien zur Förderung des Veganismus und zur Reduzierung an der Zahl der geschlachteten Tiere erforscht. Köder hat nach dem Abitur mehrere Jahre in veganen Restaurants und anderen veganen Unternehmen gearbeitet. Er hat sich ehrenamtlich in vielen verschiedenen Tierrechtsorganisationen engagiert – hauptsächlich in England, Deutschland, Chile und Indien. Sein Interesse am Veganismus und an Tierrechten führte ihn zum Studium der Ernährungswissenschaften. Köder war Doktorand und wissenschaftlicher Mitarbeiter im Fachbereich Oecotrophologie - Facility Management an der FH Münster. Er arbeitet im Team der IFPE - Forschungsinstitut für pflanzenbasierte Ernährung gGmbH.

Publizistische und wissenschaftliche Arbeit 
Da Köder keinen Verlag finden konnte, veröffentlichte er als Student im März 2014 im Selbstverlag sein Buch, mit dem Titel „Veganismus: Für die Befreiung der Tiere“. Mit mehr als 600 Seiten galt es bis dahin als das umfassendste und detaillierteste Buch zu diesem Thema überhaupt. Die Recherche betrug sechs Jahre. ProVeg Deutschland nahm Köders Buch neben Autoren wie Peter Singer ( Animal Liberation - Die Befreiung der Tiere) und Melanie Joy auf Platz 2 der 10 besten Bücher für den Einstieg in eine vegane Lebensweise auf.

Privates 
In seiner Freizeit fährt er seit 1989 leidenschaftlich Skateboard.

Veröffentlichungen (Auswahl) 
 
 
 
  (Christian Koeder - Nachhaltigkeit veganer Ernährungsweisen S.276-293)

Weblinks 
 Webpräsenz von Christian Köder
 FH Münster - Interview mit Christian Köder
 wissenschaftliche Arbeiten und Publikationen: Köder, Christian
 Vortrag von Christian Koeder: Veganismus – für die Befreiung der Tiere (2019)
 Planning healthy vegan diets: The most important nutrients to focus on Vortrag von Christian Köder auf Youtube

Einzelnachweise 

Publizist
Tierrechtler
Person (Veganismus)
Deutscher
Geboren 1979
Mann